Аргус:

Биология 
 Аргусовые (Scatophagidae) — семейство окунеобразных рыб
 Обыкновенный аргус (Scatophagus argus) — вид рыб из семейства аргусовых
 Два рода курообразных птиц из семейства фазановых
 Аргусы (Argusianus)
 Фазан аргус (Argusianus argus) — единственный вид рода аргусов
 Хохлатые аргусы (Rheinardia)
 Хохлатый аргус (Rheinardia ocellata) — типовой вид рода хохлатых аргусов

Вымышленные объекты и персонажи 
 Аргус — многоглазый великан в греческой мифологии
 Аргус — собака Одиссея
 Аргус Филч — персонаж серии книг и фильмов о Гарри Поттере, школьный завхоз-сквиб
 Аргус (Warcraft) — планета вселенной Warcraft

Техника 
 Аргус — исследовательский гомогенный ядерный реактор на растворах солей.
 Argus (фотоаппаратура) — марка фотоаппаратов (США, с 1936 г.).
 Аргус (фрегат, 1807) — фрегат Российского императорского флота.
 Аргус (подводный обитаемый аппарат) (ПОА «Аргус») — подводное судно Института океанологии АН СССР, для работ на глубине до 600 м (с 1975 г.).
 ПРП-4А «Аргус» — подвижный разведывательный пункт.
 HMS Argus (1917) — авианосец Королевского ВМФ Великобритании.

Прочее 
 Аргус (журнал) — журнал литературы, театра, музыки и спорта. Издавался в Санкт-Петербурге в начале XX века.
  — немецкая авиадвигателестроительная фирма

См. также 
 Argus
 Аргос (значения)
 Орхус (значения)